Colosseo (o anfiteatro Flavio) – antico Anfiteatro romano, oggi monumento simbolo di Roma
Colosseo – stazione della Metropolitana di Roma (linea B)
Colosseo – album musicale del cantautore Biagio Antonacci
Colosseo quadrato (propriamente palazzo della Civiltà Italiana) – edificio monumentale di Roma

Pagine correlate 
Per ulteriori significati, si veda Colosseum (disambigua)